

События 

 Поход Ашшур-нацир-апала II на запад, а затем в страну Бит-Замани. Поражение вавилонян Набу-апла-иддина, поддержавших князя Шадуду, от ассирийцев.
 Ашшур-нацир-апал II строит дворец в Калху (Калах).
 879 (7 год чжоуского И-вана II) — Гоский гун во главе шести армий совершил поход против жунов Тайюани, захватил 1000 лошадей.
 879 (7 год И-вана II) — Согласно «Гу бэнь чжу шу цзи нянь», в Чжоу зимой пошёл сильный град.

Родились 
 Дидона — царица, легендарная основательница Карфагена, возлюбленная Энея.

См. также

Примечания